Полом — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Адамского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 186 м над уровнем моря.

Улицы:
 Луговая
 Поломская
 Пызепская

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения удмурты составляли 90 %

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района